Vivant Denon, Dominique Vivant, baron Denon, dit « Vivant-Denon » (1747-1825) : directeur général des musées et organisateur du musée du Louvre 
 Vivant-Jean Brunet-Denon, neveu du précédent
 Denon (électronique), société japonaise
 Denon (Star Wars), monde situé près du noyau galactique devenu capitale de l'Alliance galactique.

Homonymie de patronyme